Суперку́бок УЕФА́ () — официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. Поскольку розыгрыш проводится в августе, перед началом футбольного сезона, проводящегося по формату «осень-весна», в конце летнего трансферного окна, в розыгрыше обычно участвуют обновлённые составы команд-победителей прошлых турниров.

Всего Суперкубок выигрывали 24 различные команды, наиболее титулованными из которых являются испанские «Барселона» и «Реал Мадрид» и итальянский «Милан», выигравшие в разные годы по 5 трофеев.

Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс», текущий обладатель награды — «Реал Мадрид», 10 августа 2022 года в Хельсинки победивший франкфуртский «Айнтрахт» 2:0.

История 
Суперкубок УЕФА основан в 1972 году. Основателем турнира выступил репортёр голландской газеты «De Telegraaf» Антон Виткамп, позже ставший редактором спортивного отдела этого издания. На тот момент уровень голландского футбола был очень высок, и Виткамп искал новый оригинальный способ испытать на европейской футбольной арене силы голландских клубов, в частности, непобедимого «Аякс» (Амстердам), с его лидером Йоханом Кройфом.

На тот момент «Фейеноорд» и «Аякс» четыре раза выходили в финал Кубка европейских чемпионов и трижды завоёвывали престижный трофей. Этот период считался «золотой эрой» голландского футбола, голландские клубы считались сильнейшими в Европе.

В связи с тем, что помимо Кубка европейских чемпионов в Европе под эгидой УЕФА разыгрывался Кубок обладателей кубков УЕФА, лавры сильнейших клубов Европы были поделены между обладателями этих двух трофеев, и было очевидно, что очное противостояние сможет выявить клуб, который по праву единолично займёт пьедестал почёта.

Когда Виткамп поделился своей идеей с президентом «Аякса» Япом ван Прагом, тот встретил предложение с энтузиазмом, и вскоре под патронажем газеты Виткампа началась подготовка к турниру. Михаэль ван Прааг, отец Япа, и Виткамп отправились в Цюрих на встречу с действующим президентом УЕФА Артемио Франки, но тот отказал им в официальной поддержке турнира по причине годичной дисквалификации соперника «Аякса» — «Рейнджерс» — из-за неподобающего поведения болельщиков клуба из Глазго. Поскольку «Рейнджерс» отмечал своё столетие, было решено разыграть титул сильнейшего в неофициальном противостоянии.

В итоге первый розыгрыш Суперкубка в 1972 году состоялся, финансировала его De Telegraaf, и УЕФА так и не признала его. По сумме двух матчей, игравшихся дома и в гостях, «Аякс» победил со счётом 6:3.

Год спустя УЕФА согласилась курировать Суперкубок между «Миланом» и «Аяксом», вновь выигравшим Кубок европейских чемпионов. Но проведение матчей на Суперкубок не было официально оглашено; «Милан» в первом матче смог обыграть «Аякс» — 1:0, уступив в ответном матче со счётом 0:6. Суперкубок 1974 года не состоялся из-за разногласий о сроках проведения между западногерманской «Баварией» и «Магдебургом» из ГДР.

Стабильность розыгрыши Суперкубка обрели только начиная с 1975 года. Тем не менее, в 1981 году «Ливерпуль» не смог договориться о сроках проведения матчей с тбилисским «Динамо», а в 1984 году из-за плотного календаря согласился на определение победителя в одном матче, который был проведён на поле соперника в Турине.

В 1985 году «Ливерпуль» встретился с «Ювентусом» в финале Кубка европейских чемпионов на брюссельском стадионе «Эйзель» и вновь уступил туринцам. Тем временем на трибунах произошло столкновение между фанатами, приведшее к гибели людей, известное как Эйзельская трагедия. В результате английские команды были дисквалифицированы на пять лет во всех турнирах УЕФА, в том числе был дисквалифицирован и соперник «Ювентуса» — обладатель Кубка кубков «Эвертон». Суперкубок 1985 года был отменён.

В следующем, 1986 году, формат проведения Суперкубка снова пришлось в спешном порядке менять. «Динамо Киев» и «Стяуа» не смогли договориться о проведении матчей в СССР и Румынии, и единственный матч пришлось провести на нейтральном поле. Так стадион «Луи II» в Монако впервые стал ареной проведения Суперкубка.

В 1991 году исход противостояния снова решал один матч — «Манчестер Юнайтед» принял «Црвену Звезду» на домашней арене «Олд Траффорд», так как политическая ситуация в Белграде была признана нестабильной, и матч в Югославии решено было отменить.

В 1993 году из-за коррупционного скандала обладатель первой Лиги чемпионов «Олимпик Марсель» был дисквалифицирован от участия во всех европейских и международных турнирах, включая участие в розыгрыше Суперкубка УЕФА, в результате чего обладателю Кубка кубков — «Парме» пришлось разыгрывать Суперкубок с финалистом Лиги чемпионов — «Миланом».

В 1998 году, рассмотрев многочисленные трудности, связанные с проведением Суперкубка, УЕФА вновь обратилась к опыту одноматчевого формата турнира на нейтральной арене, и проведение матча с тех пор было окончательно закреплено за стадионом «Луи II».

После упразднения Кубка обладателей кубков по окончании сезона 1998/1999, было решено проводить матч за Суперкубок между победителями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

В 2008 году Суперкубок впервые получил российский клуб. Петербургский «Зенит» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Лучшим игроком матча был признан португалец Данни, для которого тот матч был дебютным в составе «Зенита».

В 2009 году победу в Суперкубке праздновала испанская «Барселона», которая одержала победу над донецким «Шахтёром» со счётом 1:0. 90 минут матча не выявили победителя, поэтому были проведены два дополнительных тайма. Решающий гол на 115-й минуте матча после паса Лионеля Месси забил Педро. «Барселона» выиграла пятый трофей меньше, чем за год (чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА).

В 2010 году обладателем трофея стал мадридский «Атлетико», обыгравший миланский «Интер» с счётом 2:0.

В 2011 году в матче за Суперкубок сошлись «Барселона» и «Порту». Матч закончился победой каталонцев 2:0.

В 2012 году Суперкубок повторно достался «Атлетико», который победил лондонский «Челси» со счётом 4:1. Это был последний розыгрыш Суперкубка на стадионе «Луи II».

В 2013 году матч Суперкубка принял стадион «Эден» в Праге. Мюнхенская «Бавария» по пенальти обыграла «Челси» со счётом 5:4.

В 2014 году сошлись испанские клубы «Реал» (Мадрид) и «Севилья», мадридский клуб выиграл встречу со счётом 2:0 и стал обладателем Суперкубка.

В 2015 году Суперкубок УЕФА прошел на стадионе «Динамо Арена» имени Георгия Пайчадзе в Тбилиси (Грузия), где опять сошлись испанские клубы. В драматичной борьбе «Барселона» одолела «Севилью» в дополнительное время со счётом 5:4. В матче было отмечено несколько установленных рекордов: «Севилья» — первая команда, отыгравшая гандикап в 3 мяча, за игру было забито сразу 9 мячей в одном матче, «Барселона» — первая команда, забившая 5 мячей в одном матчевом финале Суперкубка УЕФА. «Барселона» сравнялась по забитым мячам с амстердамским «Аяксом» в финалах Суперкубка УЕФА.

В 2016 году в третий раз в игре на Суперкубок сошлись испанские клубы, испанский «Реал» (Мадрид) оказался сильнее «Севильи» — 3:2 в добавленное время. «Севилья» повторила антирекорд «Барселоны», проиграв 4 финала в истории Суперкубка УЕФА.

В 2018 году трофей разыгрывался между «Реалом» и «Атлетико». Таким образом, впервые участниками турнира были команды из одного города — Мадрида.

В 2019 году впервые в Суперкубке встретились два английских клуба — «Ливерпуль» и «Челси». После ничьей 2:2 в серии пенальти победил «Ливерпуль».

Трофей 
Нынешний Суперкубок был впервые вручён в 2006 году «Севилье». До этого долгое время Суперкубок был самым маленьким из европейских трофеев. Он весил всего 5 килограмм при высоте в 42,5 сантиметра. Для сравнения — Кубок Лиги чемпионов весит 8 кг, а Кубок Лиги Европы — 15 кг.

Современный кубок при высоте в 58 сантиметров весит 12,2 килограмма.

Новый трофей сохраняет ключевые элементы дизайна своего предшественника, спроектированного в мастерской Бертони в Милане. Классическая чаша плавно переходит в ониксовую базу, выполненную в форме скрученного мотка шерсти, а две боковые ручки позволяют удобно удерживать кубок.

Суперкубок — переходящий приз. Взамен переходящего приза навсегда вручается его копия. В случае завоевания каким-либо клубом переходящего приза 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности приз остаётся в этом клубе навечно. Впервые его получил на вечное хранение «Милан» в 2007 году после победы над «Севильей» (3:1). В 2015 году трофей получила «Барселона» после пятой победы в общей сложности.

Формат 
Изначально Суперкубок разыгрывался в спаренном матче — дома и на выезде, хотя были и исключения. Команда, забившая больше мячей по сумме двух игр, признавалась победителем. Прибегать к подсчету голов, забитых на выезде, пришлось лишь однажды — в 1980 году, когда «Валенсия» одолела «Ноттингем Форест». Дополнительное время понадобилось в 1982 году, когда «Астон Вилла» победила «Барселону». Исход матча за Суперкубок УЕФА в 2013 году впервые определился в серии пенальти, а в 2000 году «Галатасарай» победил «Реал» по правилу «золотого гола».

В настоящее время в матче за Суперкубок выступают клубы-победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Исход поединка решается в одном матче.

Регламент матча аналогичен формату финалов еврокубков. Если после основного времени счёт остается ничейным, добавляются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, исход матча решается в серии пенальти.

Призовые 
Победивший клуб получает €5 млн, проигравший — €3 млн.

Билеты на матч 
60 % билетов распространяется между болельщиками играющих команд. Часть мест забронированы для высокопоставленных гостей. Остальные места продаются УЕФА через онлайновый аукцион. В одни руки отдают не более двух билетов, разыгранных в лотерею. Также взимается плата за обслуживание в размере 5€.

Победители

Победы в турнире по клубам

По странам

Лучшие бомбардиры за всё время 
Список из 32 футболистов забивших 2 гола и более в рамках Суперкубка УЕФА.

Ссылки 

 Суперкубок на сайте УЕФА

Примечания 

Клубные турниры УЕФА